Carlos García Martínez (1942) kubai tornász, olimpikon
 Carlos García Cuevas (1957) mexikói labdarúgó, olimpikon
 Carlos García Rodríguez (1963) világbajnok kubai ökölvívó
 Carlos García González (1964) uruguayi pályakerékpár-versenyző, olimpikon
 Carlos García García (1975) spanyol hosszútávfutó, olimpikon

lásd még
 Juan Carlos García (egyértelműsítő lap)